Макхенри има више значења:
 Округ Макхенри (Илиноис)
 Округ Макхенри (Северна Дакота)
 Макхенри (Илиноис)
 Макхенри (Кентаки)